Kazimierz Leon Sapieha (1609–1656) – podkanclerzy litewski
 Kazimierz Mikołaj Sapieha (1617–1639) – starosta niemonojcki
 Kazimierz Jan Sapieha (1637 lub 1642 – 1720) – hetman wielki litewski
 Kazimierz Władysław Sapieha (1650–1703) – wojewoda trocki
 Kazimierz Leon Sapieha (1697–1738) – wojewoda brzeskolitewski
 Kazimierz Nestor Sapieha (1757–1798) – marszałek Sejmu Czteroletniego